Football Club Urartu Jerevan () je arménský fotbalový klub sídlící v Jerevanu. Klub byl založen v roce 1992 ve vesnici Kotajk pod názvem FC Bananc Kotajk. V roce 1995 byl sloučen s klubem Kotajk Abovjan. Obnoven byl v roce 2001 v Jerevanu pod názvem FC Bananc Jerevan. V srpnu 2019 byl přejmenován na FC Urartu.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Urartu s kapacitou 4 860 diváků.

Získané trofeje 

 Bardsragujn chumb ( 1x )
 2013/14
 Arménský pohár ( 3x )
 1992, 2007, 2015/16
 Arménský Superpohár ( 1x )
 2014

Historické názvy 

Zdroj: 

 1992 – FC Bananc Kotajk (Football Club Bananc Kotajk)
 1995 – zánik
 2001 – obnovena činnost pod názvem FC Bananc Jerevan (Football Club Bananc)
 2019 – podle starověkého arménského království přejmenován na FC Urartu

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, světle fialové podbarvení - přesun do jiné soutěže

Účast v evropských pohárech

Bananc-2 

Bananc-2 je rezervní tým Banancu, hrající v sezóně 2015/16 Aradżin chumb (2. nejvyšší soutěž). Největšího úspěchu dosáhl klub v sezóně 2013/14, kdy se v Aradżin chumb (2. nejvyšší soutěž) umístil na 1. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, světle fialové podbarvení - přesun do jiné soutěže

Bananc-3 

Bananc-3 byl druhý rezervní tým Banancu, naposled hrající v sezóně 2013/14 Aradżin chumb (2. nejvyšší soutěž). Největšího úspěchu dosáhl klub v sezónách 2009 a 2013/14, kdy se v Aradżin chumb (2. nejvyšší soutěž) umístil na 9. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
    

 
Urartu
Fotbalové kluby založené v roce 1992
Sport v Jerevanu